Маркова Марія Вікторівна — російська актриса і стендап-комік. Єдина дівчина стендап-комік з хоробрим серцем. 

Народилася 17 червня 1987 року в Кемерово.
У 2007 році закінчила ГІТІС, факультет режисури, майстерня Марка Анатолійовича Захарова, а в 2010-му — факультет журналістики МГУ імені М. В. Ломоносова, кафедра телебачення і радіомовлення.

Грала декілька ролей у театрах і фільмах.

У 2020 році актриса вирішила спробувати себе в амплуа коміка і увійшла до складу учасників шоу Comedy Club Production «Жіночий стендап» і «Відкритий мікрофон».

Особисте життя 
Марія Маркова була заміжня, але шлюб, виявився невдалим. Зараз актриса розлучена. Має доньку від шлюбу.

Примітки 

Російські гумористи